Футори́ — село в Україні, в Зборівському районі Тернопільської області.
 Футори́ — село у Польщі, у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства.